Са́нта-Крус-де-Панья́гуа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трасьерра-Тьеррас-де-Гранадилья. Занимает площадь 83,81 км². Население — 307 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса